Зона Азия/Океания — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (7 сборных) и группы II (10 сборных).

Группа I 
Место проведения: Shenzhen Luohu Tennis Centre, Шэньчжэнь, Китай, хард

Дата: 1-4 февраля 2012

Плей-офф 

 сборная Китая переходит в плей-офф Мировой группы II
 сборная Индонезии выбывает в группу II зоны Азия/Океания

Группа II 
Место проведения: Shenzhen Luohu Tennis Centre, Шэньчжэнь, Китай, хард

Дата: 30 января — 4 февраля 2012

Плей-офф 

 сборная Индии переходит в группу I зоны Азия/Океания

См. также 
 Кубок Дэвиса 2012. Зона Азия/Океания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Азия/Океания
Теннис